14 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 29 шахматной олимпиады, длившейся с 16 ноября по 4 декабря 1990 года в югославском городе Нови-Сад.

В соревнованиях приняли участие 66 команд (Югославия была представлена тремя командами), в составе которых играла 261 шахматистка, среди которых 20 гроссмейстеров, 56 международных мастера и 16 мастеров ФИДЕ. Участники сыграли 1338 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Кетеван Арахамия-Грант 2935

 Доска 1:  Сьюзен Полгар 11½ / 14 = 82,1 %
 Доска 2:  Юдит Полгар 10 / 13 = 76,9 %
 Доска 3:  София Полгар 11½ / 13 = 88,5 %
 Резервная:  Кетеван Арахамия-Грант 12 / 12 = 100,0 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1990 год в шахматах
Спортивные соревнования в Югославии
1990 год в Сербии